Veneta — cidade do Oregon
 Editora Veneta
 Cologna Veneta — comuna vêneta da província de Verona
 Anguillara Veneta — comuna vêneta da província de Pádua
 Galliera Veneta — comuna vêneta da província de Pádua
 Guarda Veneta — comuna vêneta da província de Rovigo

 Vêneto (desambiguação)

Desambiguações de topônimos